Albania bezeichnet:
 Albania, antikes Reich in Kaukasien
 Albanien, Land in Europa 
 Albania (Caquetá), Gemeinde im kolumbianischen Departamento Caquetá
 Albania (La Guajira), Gemeinde im kolumbianischen Departamento La Guajira
 Albania (Santander), Gemeinde im kolumbianischen Departamento Santander
 Albania (Schiff, 1900), Passagierschiff, das 1911/12 im Dienst der Cunard Line stand
 Albania (Schiff, 1921), Passagierschiff, das von 1921 bis 1930 im Dienst der Cunard Line stand 

im NRHP gelistete Objekte:
 Albania (Edenton), in Edenton, North Carolina, ID-Nr. 76001313
 Albania Plantation House, in Jeanerette, Louisiana, ID-Nr. 01000007

Siehe auch:

 Albani
 Albany
 Albanien (Begriffsklärung)